Burkhalter steht für:
 Burkhalter Holding, Schweizer Elektroinstallations-Unternehmen

Burkhalter ist der Familienname folgender Personen:
 Didier Burkhalter (* 1960), Schweizer Politiker (FDP)
 Everett G. Burkhalter (1897–1975), US-amerikanischer Politiker 
 Fritz Burkhalter (* 1959), Schweizer Politiker (FDP)
 Gertrud Burkhalter (1911–2000), Schweizer Schriftstellerin
 Joscha Burkhalter (* 1996), Schweizer Biathlet
 Loïc Burkhalter (* 1980), Schweizer Eishockeyspieler
 Marianne Burkhalter (* 1947), Schweizer Architektin
 Stefan Burkhalter (* 1974), Schweizer Schwinger

Fiktive Person:
 Albert Burkhalter, General in der US-Fernsehserie Ein Käfig voller Helden

Siehe auch:

 Burckhalter